Guglielmo d'Altavilla – condottiero normanno dell'XI secolo
 Guglielmo d'Altavilla detto Guglielmo Braccio di Ferro – condottiero normanno dell'XI secolo, fratellastro del precedente
 Guglielmo d'Altavilla – nobile del XII secolo, primo signore di Gesualdo